Спичино — название нескольких населённых пунктов:
 Спичино — деревня в Куньинском районе Псковской области, Каськовская волость.
 Спичино — деревня в Куньинском районе Псковской области, Слепнёвская волость.
 Спичино — деревня в Невельском районе Псковской области, Артёмовская волость.
 Спичино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.